La bataille de Nesbit Moor a opposé à deux occasions le royaume d'Angleterre au royaume d'Écosse :
 Bataille de Nesbit Moor en 1355 ;
 Bataille de Nesbit Moor en 1402.